Требало је да Махеш Бупати и Марк Ноулс бране титулу, али су одабрали да не учествују на турниру ове године.

Данијел Нестор и Ненад Зимоњић су у финалу савладали Боба Брајана и Мајка Брајана резултатом 6–2, 6–3.

Носиоци 

  Данијел Нестор /  Ненад Зимоњић '(побједници)
  Боб Брајан /  Мајк Брајан (финале'')

<li>  Бруно Соарез /  Кевин Улијет (прво коло)
<li>  Симон Аспелин /  Пол Хенли (прво коло)

Жреб 

Тенис 2009.
АТП Базел